Andros (em grego: Άνδρος) é uma ilha e unidade regional da Grécia, situada ao norte do arquipélago das Cíclades (Kiklades), localizado uns 10 km a sudeste de Eubeia, e a 10 km a norte de Tinos.

Sua área é de 374 km², tem cerca de 40 km de comprimento e uma largura máxima de 16 km. É montanhosa e com vales férteis. A população é de  habitantes (2001). A capital é a cidade homónima de Andros.

Entre outubro e novembro de 1827 houve desembarque de um pequeno destacamento de marines para caçar piratas na ilha.

Unidade regional
Andros é uma unidade regional da Grécia, localizada na região do Egeu Meridional. Foi criada a partir da reforma administrativa instituída pelo Plano Calícrates de 2011, contando com o mesmo território da extinta Prefeitura das Cíclades. É subdividida em apenas 1 município, Andros, criado a partir da fusão dos antigos municípios de Andros, Korthio e Ydrousa.

Cíclades